Замьянский сельский совет — муниципальное образование в составе Енотаевского района Астраханской области, Российская Федерация. Административный центр — село Замьяны.

Географическое положение 
Сельсовет расположен в южной части Енотаевского района. С юга сельсовет граничит с землями Наримановского района. Граница проходит в северо-западном направлении на протяжении 9225 м, поворачивает на северо-восток и проходит в степной зоне 8396 м, пересекая автодорогу Астрахань — Москва, и идёт по пойменным землям на протяжении 1445 м, пересекая ерик Ички-Барге вдоль посёлка Береговой. Далее граница выходит на реку Волга, пересекая её, и выходит к первоначально точке.

Население 

Этнический состав населения — русские — 1428 чел, казахи — 360 чел, чеченцы — 182 чел, татары — 15 чел, азербайджанцы, даргинцы — 10 чел, немцы — 3 чел, калмыки, узбеки — 2 чел, башкиры, белорусы, литовцы, украинцы — 1 чел.

Состав 
В состав сельсовета входят следующие населённые пункты:

Объекты социальной сферы 
Здравоохранение в сельсовете представлено Замьянской врачебной амбулаторией и фельдшерско-акушерским пунктом п. Новострой, образование — МБОУ «Замьяновская средняя общеобразовательная школа» и «Новостроевская общеобразовательная школа», культура и досуг — Замьянским центром казачьей культуры «Дар» и филиалом МУЗЦКК «Дар» Новостроевский «Сельский Дом культуры».

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации

Енотаевский район
Сельские поселения Астраханской области